С-2 (индекс УВ ВВС ТРС-132, словесное название «Шкиф») — советская неуправляемая авиационная ракета, разработанная в НИИ-1 НКБ под руководством А. Д. Луковцева в 1950 году. С-2 предназначена для уничтожения техники и живой силы противника. Принята на вооружение 22 марта 1952 г.

Данными ракетами оснащались различные типы самолетов. Пуск ракет производится из подвешиваемых на носителе блоков. Имеет калибр 82-миллиметра .

Тактико-технические характеристики 
 Калибр: 82 мм
 Длина НАР: 410 мм
 Полная масса НАР: 4,82 кг
 Масса боевой части: 2,1 кг
 Масса ВВ в БЧ: 0,36 кг
 Максимальная скорость: 275 м/с
 Радиус зоны сплошного поражения: 7-9 м

См. также 
 С-21 (НАР)

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://www.airwar.ru/weapon/anur/s2.html

Военная продукция Московского института теплотехники
Неуправляемые авиационные ракеты